Le  d'infanterie ( RI) est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du  régiment d'infanterie.

À la mobilisation, chaque régiment d'active créé un régiment de réserve dont le numéro est le sien plus 200.

Création et différentes dénominations 
 :  d'infanterie, à Abbeville.

Chefs de corps 
 du  au  : Lieutenant colonel Lafitte
 du  au  : Lieutenant colonel Vallier
 du  au : Lieutenant colonel Claudoy

Drapeau 
Fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre 1914-1918 décernée le

Historique des garnisons, combats et batailles du  RI

Première Guerre mondiale 
Affectations :
  d'armée 
  d'infanterie de  à 
  d'infanterie d' à

1914 
Composition en  : .
  : vers Livry-sur-Seine.
  : vers Les Mureaux.
  : vers Brandeville et Montmédy.
  : vers Villers-la-Loue.
  : vers Beauclair.
  : vers Grandpré.
  : vers Briquenay.
  : vers Hauteville (Marne).
  : vers Arzillières-Neuville.
  : vers Dommartin-Varimont.
  : vers La Neuville-au-Pont.
  octobre : vers La Noue.
  : vers La Harazée, sur la commune de Vienne-le-Château, Marne, les combats de Argonne.
  : vers Le Four de Paris, sur la commune de Vienne-le-Château, Marne.

1915 
  janvier : vers Florent-en-Argonne.
  : à Chaumont.

 bataille de l'Argonne
 bataille de Tahure

1916 
 bataille de Belloy et Bernay-en-Sauterre

1917

1918 
 bataille de l'Ourcq (1918)
 bataille de l'Aisne (1918)

Entre-deux-guerres

Seconde Guerre mondiale

De 1945 à nos jours

Drapeau du régiment 
Batailles inscrites sur le drapeau:
 ARGONNE 1915
 TAHURE 1915
 L'OURCQ 1918
 L'AISNE 1918

Traditions et uniformes

Insigne

Devise

Personnages célèbres ayant servi au  RI

Notes et références

Sources et bibliographie 
 , .

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des régiments français
 Liste des grades dans l'armée française

Liens externes 

Unité d'infanterie française dissoute